Sayre podría referirse a:

  Sayre (Oklahoma), ciudad estadounidense; o
  Sayre (Pensilvania), mancomunidad.

Otros 
 Incendio de Sayre.